Der Skisprung-Weltcup 2016/17 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Weltcup bei den Männern begann am 25. November 2016 in Ruka, endete am 26. März 2017 in Planica und umfasste 27 Einzel- sowie sechs Teamwettbewerbe, von denen 29 in Europa und vier in Asien stattfanden. Der Weltcup bei den Frauen begann am 2. Dezember 2016 in Lillehammer, endete am 12. März 2017 in Oslo und umfasste 19 Einzelwettbewerbe, von denen 13 in Europa und sechs in Asien stattfanden.

Männer 
Als erster Österreicher seit Gregor Schlierenzauer in der Saison 2012/13 gewann Stefan Kraft den Gesamtweltcup, wobei er den Gewinner der Vierschanzentournee Kamil Stoch auf den zweiten Platz verwies. Daniel-André Tande belegte wie auch in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee, wo er den Sieg nur knapp verpasste, den dritten Platz.

Zu den weiteren bemerkenswerten Platzierungen zählt der vierte Rang von Andreas Wellinger, der nach einem schwachen Saisonstart in der zweiten Saisonhälfte neben einem Sieg in Willingen achtmal den zweiten und zweimal den dritten Rang belegte. Der 17-jährige Domen Prevc, der mit seinem revolutionären Sprungstil die Springen im Vorfeld der Vierschanzentournee mit vier Siegen dominiert hatte, kam anschließend zu nur noch einer Podestplatzierung als Dritter in Wisła und belegte letztendlich den sechsten Rang der Gesamtwertung. Sein älterer Bruder und Titelverteidiger Peter kam nicht über einen Sieg in Sapporo und den neunten Platz der Gesamtwertung hinaus.

Teilnehmende Nationen 
Es nahmen Springer aus 20 Nationen am Weltcup der Männer teil.

Weltcup-Übersicht 
Am 3. Oktober 2015 gab die FIS den vorläufigen Weltcup-Kalender bekannt.

Wertungen

Ergebnisse Athleten

Kader

Deutschland 
Der DSV gab Anfang 2016 seine Kadereinteilung für die Saison 2016/17 bekannt. Demnach sind insgesamt 44 Skispringer auf vier Lehrgangsgruppen aufgeteilt.

 Cheftrainer: Werner Schuster

Frauen 
Die Saison wurde von den Japanerinnen Sara Takanashi und Yūki Itō dominiert, die 14 der 19 Springen gewannen. Takanashi errang somit ihren vierten Gesamtweltcupsieg in der insgesamt sechsten Saison des Damenweltcups. Außer den Japanerinnen waren nur Maren Lundby und Katharina Althaus siegreich; sie belegten die Plätze drei und vier im Gesamtweltcup. Carina Vogt gewann zwar bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften beide Goldmedaillen, konnte sich aber in der regulären Weltcupsaison keinen Sieg sichern und wurde mit drei Podestplätzen Fünfte; einen Platz vor Daniela Iraschko-Stolz.

Teilnehmende Nationen 
Es nahmen Springerinnen aus 18 Nationen am Weltcup der Frauen teil.

Weltcup-Übersicht 
Am 3. Oktober 2015 gab die FIS den vorläufigen Weltcup-Kalender bekannt.

Einzelergebnisse 

 Legende

Wertungen

Kader

Deutschland 
Der DSV gab Anfang 2016 seine Kadereinteilung für die Saison 2016/17 bekannt. Demnach sind insgesamt 23 Skispringerinnen auf vier Lehrgangsgruppen aufgeteilt.

Karriereenden 
Nach der Saison:

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2016
 Skisprung-Continental-Cup 2016/17

Weblinks 
Weltcup Männer
 

Weltcup Frauen

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 2016/17
2016/17